La mise en scène est un art qui s'applique dans deux domaines : au théâtre et au cinéma ; par extension aux beaux-arts (peinture, photographie,...).